Crna Gora:
 Dubovo (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje
 Dubovo (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje